Ликсурион — греческий топоним. Может означать:

 Ликсурион — город.
 Ликсурион (дим) — община.